El término isagoge o eisagogué (εἰσαγωγή, ‘introducción’) puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 Isagoge o Introducción a las Categorías de Aristóteles, obra del filósofo neoplatónico Porfirio.
 Isagoge o In Artem Analyticem Isagoge, obra del algebrista François Viète, publicado en 1591.
 Isagogé, revista española de investigación y divulgación científica.